Трифт — мост.
 Трифт — озеро.
 Трифт — ледник.
 Трифт — деревня в Австрии.
 Трифт — район города Бад-Дюркхайм.